Эта статья содержит национальные рекорды белорусских пловцов, зарегистрированные Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

Бассейн — 50 м

Мужчины

Женщины

Микст

Бассейн — 25 м

Мужчины

Женщины

Микст

Примечания

Ссылки 
 Рекорды Беларуси на сайте РЦОП по водным видам спорта

 Приказы Минспорта Республики Беларусь о регистрации спортивных рекордов

Плавание в Белоруссии
Беларусь